La première participation de Cuba a eu lieu en 1900. Cuba a depuis participé à 20 des 28 éditions des Jeux olympiques d'été mais n'a jamais participé aux Jeux olympiques d'hiver.

Les athlètes cubains ont remporté 220 médailles. Cuba détient le record de médailles parmi les nations à n'avoir participé qu'aux Jeux d'été.

Comité International Olympique 
Le Comité olympique cubain ou Comité Olímpico Cubano  a été fondé en 1926 et reconnu en 1954 par le CIO.

Tableau des médailles

Par année

Par sport

Athlètes cubains

Records

Sportifs les plus titrés
4 médailles d'or :  
 Ramón Fonst (Escrime)

Sportifs les plus médaillés

Le record du nombre de médailles est détenu par l'escrimeur Ramón Fonst  qui a remporté cinq médailles.

Avec quatre médailles, la volleyeuse Ana Fernández et la judokate Driulis González sont les sportives cubaines les plus médaillées aux Jeux olympiques.

Voir aussi
 Cuba aux Jeux paralympiques

Sources